Neoplan Centroliner N4516 (или Neoplan Centroliner 12 LE) — 12-метровый низкопольный городской автобус, выпускаемый с 1997 года немецкой маркой Neoplan. В 2007 году выиграл звание «Автобус года-2007».

Модификации 
Neoplan Centroliner выпускается в нескольких модификациях:
 Neoplan N4516 — 12-метровый автобус (базовая модель).
 Neoplan N4516P — 12-метровый автобус, выпускается с 1998 года, отличается разделенным лобовым стеклом, имеет мощный охлаждающий кондиционер, более приплюснутый, имеет меньшую высоту.
 Neoplan N4522 — 18,7-метровый сочлененный автобус, за основу взят Neoplan N4516.
 Neoplan N4522P — 18,7-метровый сочлененный автобус, за основу взят Neoplan N4516. Выпускается с 1999. Выглядит в точности как Neoplan N416P, с разделенным ветровым стеклом, был разработан Solaris Bus & Coach.

Описание модели 
Neoplan N4516 «Centroliner» предназначен для работы в черте города, поэтому выполнен с повышенным комфортом перевозки пассажиров. В длину достигает 11,94 метров, в ширину — 2,5 метра и в высоту 2,95 метра (модификация P более сплюснутая и имеет в высоту 2,86 метра). Кузов вагонной компоновки, несущий, силовой. Имеет повышенную степень защиты от коррозии, его срок службы при хороших техосмотрах может достичь 30 лет (рассчитан в среднем на 25 лет работы). Передок автобуса прямой, бампер сварной и очерчен четко, поэтому почти незаметен. По бокам размещены по 3 линзовые мощные фары — благодаря этому автобус имеет достоинство мощного освещения дороги. Также передок может быть разделен на округлые панели и разноцветно окрашен. Эмблема Neoplan размещена посередине.

Лобовое стекло гнутое, бесцветное и толстое, панорамного типа и неразделённое, стеклоочистители расположены друг над другом. Ветровое стекло может быть разделено в модификации N4516P, которая была разработана Solaris, его стеклоочистители рычажные. Боковины покрыты стеклопластиком и стальным листом; на заказ задние колеса могут быть закрыты обшивкой. Одной из особых примет автобуса служат огромные боковые стекла «уши кролика», которые крепятся сверху и опускаются снизу.

Задок автобуса имеет небольшое заднее стекло и четыре задние фары.

Маршрутоуказатели электронные, установлены спереди и сзади, а по заказу и по бокам. Автобус имеет 2 или 3 двустворчатые двери, раздвижные поворотно посредством электропневмопривода.

Салон выполнен с улучшенным дизайном как рабочего места водителя, так и салона пассажиров. Пол низкий. Пол или пластиковый, или линолеумный, имеет крашеные блестки. По всему салону установлено много перил с кожаными держателями; на перилах монтируются компостеры и кнопки для аварийного открытия двери или сигнала вызова. Кресла мягкие, раздельного или ковшового типа, из легко очищаемого материала. Автобус рассчитан на 36 сидячих мест и ещё 56-64 стоячих, общая пассажировместимость составляет 86-100 человек. Автобус имеет сборную площадку посередине салона, там же есть места, отведенные для пассажиров-инвалидов в колясках, оборудованные специальными ремнями безопасности и кнопками вызова водителя. Обдув салона происходит через кондиционеры, установленные по всему салону, так как люки не предусмотрены; также имеется система климат-контроля. Можно установить огнетушитель ёмкостью 8 литров и оборудовать автобус дополнительными вентиляторами. Зимой действуют жидкостные электрокалориферы мощностью 16 киловатт (по 4 калорифера).

Кресло водителя соответствует эргономическим и эстетическим требованиям, пульт управления выполнен из стеклопластика. Также в кабине есть предметы первой помощи и дополнительные средства обогрева или обдува. Коробка передач 4 или 6-скоростная, подвеска оснащена системой книлинга кузова.

Технические характеристики

См. также 
 Neoplan N4522

Ссылки 
 Фотографии модели на neoplan.info

N4516